Amaravati bezeichnet:
 Amaravati (pali), auch amatā dhātu, bedeutet in der indischen Philosophie des Nirwana die „Sphäre des Nichtsterbens“
 Amaravati, die designierte Hauptstadt von Andhra Pradesh
 Amaravati (Dorf, Andhra Pradesh), Ort im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh, berühmt für seinen Stupa aus dem 3. Jahrhundert v. Chr.
 Amaravati Buddhist Monastery, ein buddhistisches Kloster in Großbritannien
 Amaravati (Mythologie), im Hinduismus mythologische Hauptstadt des Götterhimmels (sanskrit: svarga) auf dem heiligen Berg Meru

Siehe auch:
 Amravati, eine Stadt im indischen Bundesstaat Maharashtra
 Amravati (Distrikt), ein Distrikt im indischen Bundesstaat Maharashtra
 Amravati (Division), eine Division im indischen Bundesstaat Maharashtra
 Amaravathi, ein Nebenfluss der Kaveri im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu